Рединг () град је у америчкој савезној држави Калифорнија. По попису становништва из 2010. у њему је живело 89.861 становника.

Географија 
Рединг се налази на надморској висини од 151 m. Према Бироу за попис становништва Сједињених Америчких Држава, заузима укупну површину од 158,442 km², од чега је копно 154,485 km², а вода 3,957 km².

Клима

Демографија 
Према попису становништва из 2010. у граду је живело 89.861 становника, што је 8.996 (11,1%) становника више него 2000. године.

Референце

Литература

Види још 
 Списак градова у САД по броју становника
 Највећи градови у САД по деценијама

Спољашње везе 

 -{United States Census Bureau}-

Градови у Калифорнији
Википројект географија/Насеља у САД